Serjical Strike Records — американская звукозаписывающая компания, созданная в 2001 году вокалистом группы System Of A Down Сержем Танкяном и принадлежащая Universal Music Group.

Исполнители 
 Арто Тунджбояджян
 Axis of Justice
 Bad Acid Trip
 Buckethead
 The Cause
 The F.C.C.
 Khatchadour Tankian
 Kittens for Christian
 Scars on Broadway
 Serart
 Серж Танкян
 Slow Motion Reign
 Viza

Бывшие исполнители 
 Mt. Helium
 Armenian Navy Band
 Death by Stereo
 Fair to Midland
 George Clinton and His Gangsters of Love
 Андраник Хачатурян

Выпущенные релизы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Serjical Strike Records

Лейблы звукозаписи США